L'alphabet slovène sert à écrire la langue slovène en utilisant l'alphabet latin. Il comprend .

L'alphabet

Ouvrages de référence
 Revue des études franco-russes (Charles de Larivière, Jacques Rouché) 1903 
 Parlons slovène (Gregor Perko, Vladimir Pogacnik, Mojca Schlamberger Brezar) 2005 

Écriture du slovène
slovène